Sonowal ist der Familienname folgender Personen:

Jitul Sonowal, assamesischer Sänger, Musiker und Komponist
Sarbananda Sonowal (* 1962), indischer Politiker